New London (Nouveau-Londres) est le nom de plusieurs lieux en Amérique du Nord.

Canada 
 New London (Île-du-Prince-Édouard)

États-Unis 
 Comté de New London
 New London (Connecticut)
 New London (Indiana)
 New London (Iowa)
 New London (Missouri)
 New London (New Hampshire)
 New London (Texas)
 New London (Caroline du Nord)
 New London (Minnesota)
 New London (Ohio)
 New London (Wisconsin)

Voir aussi